Блэкмор () — фамилия:
 Блэкмор, Клейтон (род. 1964) — валлийский футболист.
 Блэкмор, Ричард (1825—1900) — английский новеллист.
 Блэкмор, Ричи (род. 1945) — английский рок-музыкант.
 Блэкмор, Элизабет (род. 1987) — австралийская актриса.

См. также 
 Blackmore’s Night — фолк-рок группа, основанная Ричи Блэкмором и Кэндис Найт.